USS Atlanta ist ein traditioneller Schiffsname der US-amerikanischen Marine. Er geht zurück auf die Stadt Atlanta im US-Bundesstaat Georgia. Bisher wurde der Name fünfmal vergeben.

 USS Atlanta (1861), ursprünglich ein Schraubendampfer der Konföderierten der 1863 an die US-Marine ging, 1869 an Haiti verkauft
 USS Atlanta (1884), ein Geschützter Kreuzer, eines der ersten Stahlschiffe der neuen Marine, gebaut: 1884, Indienststellung: 1886, Außerdienststellung: 1912
 USS Atlanta (CL-51), ein Flugabwehrkreuzer, Indienststellung: 1941, gesunken in der Seeschlacht von Guadalcanal am 13. November 1942 
 USS Atlanta (CL-104), ein Leichter Kreuzer der Cleveland-Klasse, Indienststellung: 1944, Außerdienststellung: 1970
 USS Atlanta (SSN-712), ein nuklear getriebenes U-Boot, Indienststellung: 1982, Außerdienststellung: 1999

Siehe auch 
 Atlanta-Klasse

Atlanta